Щёткин (Щёткина) и Щеткин — русская фамилия. Известные носители:

 Щёткин, Александр Владимирович (1963—1997) — советский и казахстанский футболист.
 Щёткин, Алексей Александрович (род. 1991) — казахстанский футболист.
 Щёткин, Василий Семёнович (?—?) — российский купец начала XIX века, экономист-самоучка; член правления и директор Императорской Александровской мануфактуры.
 Щёткин, Денис Александрович (род. 1982) — казахстанский футболист.
 Щёткин, Дмитрий Сергеевич (1851—1923) — российский врач-акушер, учёный.
 Щеткин, Евгений Александрович (род. 1985) — казахстанский футболист.
 Щёткин, Николай Осипович (1860—1927) — российский генерал-лейтенант, военный топограф.
 Щёткин, Пётр Осипович (1865—1919) — российский полковник, награждён Георгиевским оружием (1917), брат Н. О. Щёткина.
 Щёткин, Юрий Леонтьевич (1919—1995) — советский энтомолог, лепидоптеролог и путешественник.

 Щёткина, Марианна Акиндиновна (род. 1958) — белорусский государственный деятель.

См. также 
 Щеткино
 Симптом Щёткина — Блюмберга